Это список международных консульств в Сан-Франциско и Калифорнии. В общей сложности у 36 генеральных консульств и 33 почётных консульств есть офисы в области залива Сан-Франциско.

Генеральные консульства в Сан-Франциско

Представительства в Сан-Франциско

Консульство в Берлингем, Калифорния

Почетные консульства в Сан-Франциско 
  Австралия
  Барбадос
  Бельгия
  Белиз
  Ботсвана
  Камерун
  Республика Кипр
  Чехия
  Дания
  Фиджи
  Финляндия
  Венгрия
  Исландия
  Кот-д’Ивуар
  Ямайка
  Иордания
  Латвия
  Либерия
  Литва
  Мальта
  Маврикий
  Монако
  Намибия
  Непал
  Новая Зеландия
  Польша
  Румыния
  Сейшельские Острова
  Словакия
  Словения
  Танзания
  Турция
  Уругвай

См. также 
 Список дипломатических миссий США

Примечания

Ссылки 
 State Department Foreign Consular Offices in the United States
  Mayor’s Office of Economic and Workforce Development